vacht
bont (huid)

Een familienaam, naamgever van:
Een orgelbouwfirma met de naam Bernard Pels & Zoon, later Pels & Van Leeuwen

en voorts
Andries Pels (1631-1681) advocaat/toneelschrijver, 
Andries Pels (1655-1731) bankier en assuradeur. 
Gerrit Pels (1893 - 1966), astronoom
Hermann van Pels (1898 - 1944), verzetsman
Peter van Pels (1926 - 1945), onderduiker
Dick Pels (1948), socioloog en politicus
Bob Pels (1965), honkballer